Die 1. Lig 1964/65 war die siebte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. September 1964 und endete am 13. Juni 1965.

Meister wurde Titelverteidiger Fenerbahçe Istanbul. Absteiger war Altınordu Izmir.

Modus 
Die Liga wurde von 18 auf 16 Vereine reduziert. Diese spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 

Metin Oktay von Galatasaray Istanbul wurde mit 17 Toren Torschützenkönig der Saison 1964/65. Es war bereits das fünfte Mal, dass er diese Auszeichnung erhielt.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 

1964/65
Fußballsaison 1964/65